Абха́зская Автоно́мная Респу́блика (, Ап’хазет’ис автономиури республика, ), также используется название Автоно́мная Респу́блика Абха́зия — административная единица в Грузии, автономная республика, охватывающая территорию Абхазии.

С 2006 по 2008 годы правительство Абхазской Автономной Республики располагалось на территории Абхазии в контролируемом в то время Грузией селе Чхалта. После войны 2008 года с Россией и Абхазией всю территорию региона контролирует частично признанная Республика Абхазия при поддержке российских войск; в документах Грузии Абхазия рассматривается как оккупированная российскими вооружёнными силами территория.

История 

В 1992 году после установления Грузией в начале грузино-абхазского конфликта контроля над частью Абхазии в Сухуми был размещён прогрузинский Кабинет Министров Абхазии. 27 сентября 1993 года Кабинет Министров покинул город, к тому моменту уже почти полностью перешедший под контроль вооружённых сил непризнанной Республики Абхазия, и стал базироваться в Тбилиси, где функционирует как Правительство Автономной Республики Абхазия в изгнании в течение 17 лет.

В 2006 году Грузия ввела войска в Кодорское ущелье, находящееся на территории Абхазии. Официальной причиной была названа необходимость проведения операции, направленной против Эмзара Квициани, до прихода к власти Михаила Саакашвили бывшего полномочным представителем грузинского правительства в Кодорском ущелье. 27 июля 2006 года верхняя часть Кодорского ущелья была официально переименована грузинскими властями в Верхнюю Абхазию, а прогрузинское правительство Абхазии во главе с избранным 24 апреля 2006 года на эту должность Малхазом Акишбаей было размещено в селе Чхалта, где располагалось до войны августа 2008 года, когда Вооружённые силы Абхазии и Вооружённые силы Российской Федерации провели операцию по вытеснению грузинских сил за пределы Абхазии, в ходе которой установили контроль над Кодорским ущельем, тем самым обретя полный контроль над всей территорией Абхазии. С тех пор признающееся грузинскими властями правительство региона вновь располагается за его пределами, функционируя в изгнании.

Административное деление 
Де-юре столицей Абхазской Автономной Республики является Сухуми. С 1993 по 2006 годы и начиная с 2008 года штаб-квартира правительства Абхазии в изгнании располагается в Тбилиси, с 2006 по 2008 годы располагалась в селе Чхалта в Кодорском ущелье.

Формально Абхазская Автономная Республика делится на 6 муниципалитетов:
 Гагрский муниципалитет, центр — Гагра
 Гудаутский муниципалитет, центр — Гудаута
 Сухумский муниципалитет, центр — Сухуми
 Гульрипшский муниципалитет, центр — Гульрипши
 Очамчирский муниципалитет, центр — Очамчира
 Гальский муниципалитет, центр — Гали

Главы правительства

Председатели Верховного совета 

Заместители председателя Верховного совета Абхазской АР (2009—2014) — Анзор Цоцонава и Тамаз Хубуа

Заместители председателя Верховного совета Абхазской АР (2014—2019) — Давид Гвадзабия и Джемал Гамахария

Заместители председателя Верховного совета Абхазской АР (С 2019) — Тамаз Хубуа и Давид Гвадзабия

Примечания

Ссылки 

 Правительство Автономной республики Абхазия
 Конституция Абхазской АР от 8 декабря 2000

 
Абхазия
Автономные республики